Appalachia (engl. für Appalachen) steht für:

Orte:
 Appalachia (New Hampshire), Coos County, Vereinigte Staaten
 Appalachia (Virginia), Wise County, Vereinigte Staaten
Weiteres:
 Appalachia (Gattung), eine Heuschreckengattung
 Appalachia (Landmasse), kreidezeitliches Festlandsgebiet in Nordamerika 
 Appalachia Bay Recreation Area, Park im Pawnee County, Oklahoma
 Appalachia-Nunatakker, Antarktika